Älgmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älgmyrtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Älgmyrtjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn